Кусиро:

 Кусиро — портовый город, расположенный в округе Кусиро на юго-восточном побережье японского острова Хоккайдо.
 Кусиро — посёлок в Японии, находящийся в уезде Кусиро округа Кусиро губернаторства Хоккайдо.
 Кусиро — округ в составе губернаторства Хоккайдо (Япония).
 Кусиро — историческая провинция Японии на острове Хоккайдо